Frigidaire – marca di impianti refrigeranti fondata dalla General Motors nel 1918;
Frigidaire – rivista a fumetti fondata nel 1980.
Frigidaire - Il film – film del 1998 diretto da Giorgio Fabris.